Agenais peut faire référence à :

 Agenais, une région d'Aquitaine ;
 Agenais, le dialecte languedocien (occitan) parlé dans l'Agenais ;
 Agenais, un habitant d'Agen ;
 Agenais, un vin de pays produit en Lot-et-Garonne.